

В'язова — присілок, Удмуртія, Воткінський район

В'язова — село, Львівська область, Львівський район
 В'язова — село, Харківська область, Краснокутський район